9-й  Чемпионат Европы по трековому велоспорту проходил со 2 по 7 августа 2018 года на Велодроме имени сэра Криса Хоя в британском городе Глазго под эгидой UEC.

Общая информация 

Этот чемпионат Европы по трековым велогонкам стал частью первого в истории объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта, который включал в себя соревнования по семи видам спорта. Соответственно, в отличие от континентальных первенств, проводившихся ранее, в этом году соревнования лучших гонщиков Европы прошли не осенью, а летом.

Программа соревнований

Призёры 
Курсивом выделены участники предварительных этапов.

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт соревнований

Спорт в Великобритании в 2018 году
Август 2018 года
2018 год в велоспорте
Чемпионат Европы по летним видам спорта 2018